Pétillon ist der Familienname folgender Personen:

 Léon Pétillon (1903–1996), belgischer Kolonialbeamter und Kolonialpolitiker
 René Pétillon (1945–2018), französischer Comiczeichner und Cartoonist